Carditello è il toponimo di due frazioni della Campania
Carditello – l'unica frazione di Cardito nella città metropolitana di Napoli.
Carditello – l'unica frazione di San Tammaro in provincia di Caserta. In essa si trova il palazzo reale.